Limburgués puede referirse a:

 el gentilicio de Limburgo, región entre Países Bajos y Bélgica.
 el idioma limburgués, idioma hablado en esa región y en Renania.